Wodnicki ist der Familienname folgender Personen:

Tadeusz Wodnicki (1819–46), polnischer Komponist.